__БЕЗКН__
Magnetic може да се односи на:
 Magnetic (албум групе Милиграм)
 Magnetic (албум групе Goo Goo Dolls)
 Magnetic (песма групе Earth, Wind & Fire)
 Magnetic (видео-игра)